Cinema
 Night Tide (1961), suspense com Dennis Hopper distribuído no Brasil como A Noite do Terror
 Black Christmas (1974), terror canadense traduzido no Brasil como Noite do Terror
 Halloween (filme de 1978), terror com Jamie Lee Curtis comercializado no Brasil como Halloween - A Noite do Terror

 Rats - Notte di terrore (1984), terror italiano conhecido no Brasil como Ratos - A Noite do Terror

 See No Evil (2006), terror estadunidense exibido no Brasil como Noite do Terror